Presa los Gringos är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Torreón och delstaten Coahuila, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa los Gringos ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa los Gringos är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Presa los Gringos. Runt Presa los Gringos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jimulco,  km nordväst om Presa los Gringos. Omgivningarna runt Presa los Gringos är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Coahuila